

Geografia 
 Felben – frazione del comune svizzero di Felben-Wellhausen, nel Canton Turgovia
 Felben-Wellhausen – comune svizzero del Canton Turgovia, nel distretto di Frauenfeld
 Felben – distretto della città bavarese di Kempten

Persone 
 Andreas von Felben – Gran Maestro dell’Ordine di Livonia